Состав семейства Mecysmaucheniidae на 19 сентября 2008 года.

Aotearoa
Aotearoa Forster & Platnick, 1984
 Aotearoa magna (Forster, 1949) — Новая Зеландия

Chilarchaea
Chilarchaea Forster & Platnick, 1984
 Chilarchaea quellon Forster & Platnick, 1984 — Чили, Аргентина

Mecysmauchenioides
Mecysmauchenioides Forster & Platnick, 1984
 Mecysmauchenioides nordenskjoldi (Tullgren, 1901) — Чили, Аргентина
 Mecysmauchenioides quetrihue Grismado & Ramírez, 2005 — Аргентина

Mecysmauchenius
Mecysmauchenius Simon, 1884
 Mecysmauchenius canan Forster & Platnick, 1984 — Чили
 Mecysmauchenius chacamo Forster & Platnick, 1984 — Чили
 Mecysmauchenius chapo Forster & Platnick, 1984 — Чили
 Mecysmauchenius chepu Forster & Platnick, 1984 — Чили
 Mecysmauchenius chincay Forster & Platnick, 1984 — Чили
 Mecysmauchenius eden Forster & Platnick, 1984 — Чили
 Mecysmauchenius fernandez Forster & Platnick, 1984 — Острова Хуан-Фернандес
 Mecysmauchenius gertschi Zapfe, 1960 — Чили, Аргентина
 Mecysmauchenius newtoni Forster & Platnick, 1984 — Чили
 Mecysmauchenius osorno Forster & Platnick, 1984 — Чили, Аргентина
 Mecysmauchenius platnicki Grismado & Ramírez, 2005 — Чили
 Mecysmauchenius puyehue Forster & Platnick, 1984 — Чили
 Mecysmauchenius segmentatus Simon, 1884 — Чили, Аргентина, Фолклендские острова
 Mecysmauchenius termas Forster & Platnick, 1984 — Чили
 Mecysmauchenius thayerae Forster & Platnick, 1984 — Чили, Аргентина
 Mecysmauchenius victoria Forster & Platnick, 1984 — Чили
 Mecysmauchenius villarrica Forster & Platnick, 1984 — Чили

Mesarchaea
Mesarchaea Forster & Platnick, 1984
 Mesarchaea bellavista Forster & Platnick, 1984 — Чили

Semysmauchenius
Semysmauchenius Forster & Platnick, 1984
 Semysmauchenius antillanca Forster & Platnick, 1984 — Чили

Zearchaea
Zearchaea Wilton, 1946
 Zearchaea clypeata Wilton, 1946 — Новая Зеландия
 Zearchaea fiordensis Forster, 1955 — Новая Зеландия

Ссылки 
 Platnick, Norman I. (2009): The world spider catalog, version 10.0. American Museum of Natural History.

M